Dusted – gruppo musicale britannico di musica elettronica
 Dusted – gruppo musicale canadese indie rock
 Dusted – album dei Live Skull del 1987
 Dusted – album dei Gin Blossoms del 1989
 Dusted – album degli Skrew del 1994
 Dusted – singolo dei Leftfield del 1999, dall'album Rhythm and Stealth